Михаил Плещеев: Плещеев, Михаил Андреевич (ум. 1531) — первый русский посол в Османской империи (1497—1498), боярин и воевода.
 Плещеев, Михаил Борисович (?—1468) — боярин князя Василия Васильевича Тёмного.
 Мешков-Плещеев, Михаил Иванович — русский дипломат 1770-х гг., служил в Англии.
 Плещеев, Михаил Львович (?—1683) — боярин, стольник царя Алексея Михайловича.